Antilly (Mosela)
 Antilly (Oise)